Bettjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bettjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Bettjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn